

Geografie 
 Togo, land in Afrika

Japan 
 Togo (Aichi), een gemeente in de prefectuur Aichi. 
 Togo (Kagoshima), voormalige gemeente in de prefectuur Kagoshima
 Togo (Miyazaki), voormalige gemeente in de prefectuur Miyazaki
 Togo (Tottori), voormalige gemeente in de prefectuur Tottori

Personen 
 Heihachiro Togo, Japans admiraal
 Shigenori Togo, Japans minister en diplomaat

Overig 
 TOGO (bedrijf), Japans bedrijf dat achtbanen bouwde
 TOGO (hockeyclub), voormalige hockeyclub in Den Haag
 Togo (2019), Amerikaanse film uit 2019 
 Togo (hond)